Кубок Шпенглера 2007 — 81-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проводился с 26 по 31 декабря 2007 года в швейцарском Давосе. Победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале уфимский Салават Юлаев.

Предварительный этап

Финал

Победитель

См. также 
 Кубок Шпенглера
 Давос
Вайллант Арена

Ссылки 
 http://www.spenglercup.ch/

Кубок Шпенглера
31
Спорт в Швейцарии в 2007 году